Coeler ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Coeler (1891–1955), deutscher Offizier im Zweiten Weltkrieg
 Robert Coeler († 1904), deutscher Verwaltungsbeamter